

Toponymie 
Tiercelin est le nom ou une partie du nom de plusieurs communes et lieux-dits : 

 Le Meix-Tiercelin, commune française située dans le département de la Marne en région Grand Est ; 
 Villars-Tiercelin, ancienne commune et localité suisse du canton de Vaud, située sur le territoire de Jorat-Menthue.

Patronyme 
Tiercelin est un patronyme français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie) et dans l'est de la Bretagne, principalement en Ille-et-Vilaine. Il est notamment porté par : 

 Arnaud Tiercelin (né en 1981), auteur français spécialisé dans la littérature de jeunesse ; 
 Claudine Tiercelin (née en 1952), philosophe française ;
 Charles Tiercelin (1483-1567), compagnon d'armes des rois de France Louis XII et François , propriétaire du château de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne ;
 Jean-Baptiste Tiercelin, prélat français, évêque de Luçon de 1562 à 1573 ; 
 Louis Tiercelin (1846–1915), écrivain, poète et dramaturge français. 

Nom composé : 
 Louise-Jeanne Tiercelin de La Colleterie (1746–1779), maîtresse du roi de France Louis XV.

Sport hippique 
 Prix Charles Tiercelin, course hippique de trot attelé se déroulant sur l'hippodrome de Vincennes.

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand